Синдро́м Петру́шки:
 Синдром Петрушки, или синдром Ангельмана — генетическая патология.
 «Синдром Петрушки» — роман Дины Рубиной (2010).
 «Синдром Петрушки» — мелодрама Елены Хазановой по мотивам одноимённого романа Дины Рубиной (Россия, 2015).